Tenisový turnaj ATP AEGON International 2012 se konal ve dnech 16. až 23. června 2012 v anglickém Eastbourne na otevřených travnatých dvorcích oddílu Devonshire Park Lawn Tennis Clubu. Řadil se do kategorie ATP World Tour 250. Odměny činily 450 000 EUR.

Dvouhra

Nasazení hráčů 
  Richard Gasquet (2. kolo)
  Marcel Granollers (2. kolo)
  Andreas Seppi (finále)
  Bernard Tomic (2. kolo)
  Julien Benneteau (1. kolo)
  Andy Roddick (vítěz)
  Philipp Kohlschreiber (čtvrtfinále, skreč)
  Pablo Andújar (1. kolo)

 Jiné formy účasti na turnaji 
Hráči, kteří do hlavní soutěže obdrželi divokou kartu:
  Jamie Baker
  Andy Roddick 
  James Ward

Následující hráč obdržel zvláštní výjimku:
  Sam Querrey

Hráči, kteří se do hlavní soutěže probojovali z kvalifikace:
  Matthew Ebden
  Paul-Henri Mathieu
  Marinko Matosevic
  Vasek Pospisil

 Skrečování 
z dvouhry
  Steve Darcis (zádové zranění)
  Philipp Kohlschreiber (zranění kotníku)
  Sam Querrey

 Pavouk 

 Finálová fáze 

 Horní polovina 

 Čtyřhra 
 Nasazení párů 
  Mariusz Fyrstenberg /  Marcin Matkowski (1. kolo)
  Marcel Granollers /  Marc López (1. kolo)
  Colin Fleming /  Ross Hutchins (vítězové)
  Treat Conrad Huey /  Oliver Marach (1. kolo)

Pavouk

Reference 

 Pavouk dvouhry
 Pavouk kvalifikace dvouhry
 Pavouk čtyřhry

ATP World Tour 2012
Eastbourne International
Tenis ve Spojeném království v roce 2012